Волосница — топонимы в России:

Реки 
 Волосница (приток Великой) — река в Кировской области, правый приток реки Великая (бассейн Волги).
 Волосница (приток Камы) — река, протекает по территории Омутнинского и Верхнекамского районов Кировской области.
 Волосница (приток Летки) — река, протекает в Кировской области, Республике Коми. 
 Волосница (приток Печоры) — река, протекает в Республике Коми.

Населённые пункты 
 Волосница — село в Верхнекамском районе Кировской области.
 Волосница — посёлок в Мурашинском районе Кировской области.
 Волосница — деревня в Троицко-Печорском районе Коми.